Larocque oder LaRocque ist der Familienname folgender Personen:

 Andy LaRocque (* 1962), schwedischer Musiker, Komponist und Musikproduzent
 Eugène Philippe LaRocque (1927–2018), kanadischer Geistlicher, Bischof von Alexandria-Cornwall
 François-Antoine Larocque (1784–1869), Geschäftsmann und Pelzhändler aus Québec
 Irwin LaRocque (* 1955), dominicanischer Diplomat und Politiker
 Jocelyne Larocque (* 1988), kanadische Eishockeyspielerin
 Michel Larocque (1952–1992), kanadischer Eishockeytorwart

Siehe auch:

 Laroque
 Larroque
 Larock
 La Rocque